Wikrowo puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Wikrowo, Gmina Gronowo Elbląskie, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Wikrowo, Gmina Pasłęk, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).
 Wikrowo, condado de Kętrzyn, en el voivodato de Varmia y Masuria (norte de Polonia).

Enlaces externos